Rehkopf ist der Name folgender Berge:
 Rehkopf (Rothaargebirge), ein 674,7 m hoher Berg im Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen
 Rehkopf (Knüll), ein 487,5 m hoher Berg im Knüllgebirge, Nordhessen
 Rehkopf bei Roßdorf, Hügel (269,5 m) im Reinheimer Hügelland bei Roßdorf, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Rehkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Rehkopf (* 20. Jahrhundert), deutscher Evangelischer Theologe und Bibel-Gräzist
 Johann Friedrich Rehkopf (1733–1789), deutscher lutherischer Geistlicher
 Karl-Heinz Rehkopf (* 1936), deutscher Unternehmer, Stifter des Motorrad- und Automobil-Museums PS-Speicher in Einbeck
 Kurt Rehkopf (* 1939), deutscher Politiker (FDP)
 Paul Rehkopf (1872–1949), deutscher Schauspieler